Teufelchen ist der Name

 eines deutschen Stummfilmlustspiels aus dem Jahre 1915 von Ernst Matray, siehe Teufelchen (1915)
 eines Kinderbuchs von Wolfgang Hohlbein, siehe Liste der Bücher von Wolfgang Hohlbein
 einer Art der Segellibellen, siehe Teufelchen (Libelle)
 einer Raubwanzenart, siehe Phymata crassipes
 eines Segelflugzeuges von 1923, siehe Akaflieg Berlin Teufelchen